Новотроицкий — название населённых пунктов в России:
 Новотроицкий — хутор в Губкинском городском округе Белгородской области.
 Новотроицкий — посёлок в Навлинском районе Брянской области.
 Новотроицкий — посёлок в Таловском районе Воронежской области.
 Ново-Троицкий — хутор в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии.
 Новотроицкий — хутор в Крымском районе Краснодарского края.
 Новотроицкий — хутор в Мостовском районе Краснодарского края.
 Новотроицкий — посёлок в Карасукском районе Новосибирской области, упразднен в 1968 году.
 Новотроицкий — посёлок в Кочкуровском районе Мордовии.
 Новотроицкий — посёлок в Кромском районе Орловской области.
 Новотроицкий — хутор в Родионово-Несветайском районе Ростовской области.
 Новотроицкий — деревня в Алнашском районе Удмуртии.
 Новотроицкий — деревня в Вавожском районе Удмуртии.
 Новотроицкий — прежнее название деревни Новотроицк в Можгинском районе Удмуртии.
 Новотроицкий — посёлок в Майнском районе Ульяновской области.
 Новотроицкий — посёлок в Сосновском районе Челябинской области.

См. также 
 Новотроицкий район
 Новотроицкое сельское поселение
 Новотроицкий сельсовет
 Новотроицкий трамвай
 Новотроицк
 Новотроицкая
 Новотроицкое